Noor (arab.): światło
 Nur (Noor) – imię
 Noor (ur. 1951) – królowa Jordanii
 Noor – szósty album studyjny grupy Adorned Brood
 Noor-Eesti (Młoda Estonia) – estońska grupa literacka

Zobacz też 
 
 Koh-i-noor